Pradazzo ima više značenja:
 Pradazzo, Bergamo
 Pradazzo, Cremona